LOpen dels Estats Units 2015, conegut oficialment com a US Open 2015, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 134a edició del torneig es va celebrar del 31 d'agost al 13 de setembre de 2015 al complex USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nova York, Estats Units.

Notícies 
 El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el seu desè títol de Grand Slam i segon dels Estats Units. També fou el tercer Gran Slam de l'any i quedant a les portes de completar el Grand Slam pur, ja que fou finalista en l'únic que no va guanyar, unint-se a Rod Laver i Roger Federer (rival en la final) en els únics que han disputat totes les finals de Grand Slam en el mateix any. Els punts aconseguits li van permetre assegurar-se el número fins a final de temporada per quarta ocasió, segona consecutiva (2011, 2012 i 2014).
 La tennista italiana Flavia Pennetta va guanyar el primer títol de Grand Slam individual de la seva carrera, ja n'havia un en dobles femenins. De fet era la seva primera final individual, igual que la seva rival, amiga i compatriota Roberta Vinci, que n'hi tan sols havia disputat una semifinal de Grand Slam. També destaca el fet que Pennetta va esdevenir la guanyadora de primer títol de Grand Slam més veterana amb 33 anys, i Vinci, per la seva part, la més veterana que es classificava per primera vegada per unes semifinals de Grans Slam, amb 32 anys. Pennetta va anunciar en el discurs posterior al títol que a final de temporada es retiraria del tennis.
 La parella francesa formada per Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut van guanyar el seu primer títol de Grand Slam.
 La parella femenina formada per la suïssa Martina Hingis i l'índia Sania Mirza van guanyar el seu segon títol de Grand Slam com a parella i consecutiu després de l'obtingut a Wimbledon. Per Hingis fou l'onzè de dobles femenins de la seva carrera i segon als Estats Units, a més, sumat al dobles obtingut amb el de dobles mixtos, significà el 20è de la seva trajectòria de les tres disciplines (5 individuals, 11 dobles femenins i 4 dobles mixts).
 La parella mixta formada pels veterans Martina Hingis i Leander Paes va guanyar el tercer Grand Slam de la temporada, només van fallar al Roland Garros, fita que no s'aconseguia des de Margaret Court i Marty Riessen l'any 1969. Aquest significà el quart títol de Grand Slam mixt per Hingis i el novè per Paes. Hingis aconseguí el segon doblet consecutiu després d'aconseguir la mateixa fita a Wimbledon.
 La tennista estatunidenca Serena Williams arribava al torneig amb la possibilitat de completar el Grand Slam pur en categoria individual, ja que s'havia imposat en els tres primers Grand Slams de l'any (Open d'Austràlia, Roland Garros, Wimbledon). Malauradament no va poder aconseguir aquesta fita degut a la seva derrota en semifinals davant la italiana Roberta Vinci, tot just la tercera derrota de la temporada. Tanmateix, els punts aconseguits li van permetre assegurar-se el número fins a final de temporada per cinquena ocasió, i tercera consecutiva (2002, 2009, 2013 i 2014).
 Durant la disputa del torneig es van retirar el tennistes Mardy Fish i Lisa Raymond. Fish va perdre en segona ronda contra l'espanyol Feliciano López en cinc sets, mentre que Raymond en segona ronda de dobles mixts amb Jamie Murray com a parella.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Campió)
  Roger Federer (Final)
  Andy Murray (4a ronda)
  Kei Nishikori (1a ronda)
  Stan Wawrinka (Semifinals)
  Tomáš Berdych (4a ronda)
  David Ferrer (3a ronda)
  Rafael Nadal (3a ronda)
  Marin Čilić (Semifinals)
  Milos Raonic (3a ronda)
  Gilles Simon (1a ronda)
  Richard Gasquet (Quarts de final)
  John Isner (4a ronda)
  David Goffin (3a ronda)
  Kevin Anderson (Quarts de final)
  Gaël Monfils (1a ronda)
  Grígor Dimitrov (2a ronda)
  Feliciano López (Quarts de final)
  Jo-Wilfried Tsonga (Quarts de final)
  Dominic Thiem (3a ronda)
  Ivo Karlović (2a ronda)
  Viktor Troicki (3a ronda)
  Roberto Bautista Agut (4a ronda)
  Bernard Tomic (3a ronda)
  Andreas Seppi (3a ronda)
  Tommy Robredo (3a ronda)
  Jérémy Chardy (4a ronda)
  Jack Sock (2a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (3a ronda)
  Thomaz Bellucci (3a ronda)
  Guillermo García López (3a ronda)
  Fabio Fognini (4a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (Semifinals)
  Simona Halep (Semifinals)
  Maria Xaràpova (renúncia per lesió)
  Caroline Wozniacki (2a ronda)
  Petra Kvitová (Quarts de final)
  Lucie Šafářová (1a ronda)
  Ana Ivanović (1a ronda)
  Karolína Plíšková (1a ronda)
  Garbiñe Muguruza (2a ronda)
  Carla Suárez Navarro (1a ronda)
  Angelique Kerber (3a ronda)
  Belinda Bencic (3a ronda)
  Iekaterina Makàrova (4a ronda)
  Timea Bacsinszky (1a ronda)
  Agnieszka Radwańska (3a ronda)
  Sara Errani (3a ronda)
  Elina Svitolina (3a ronda)
  Andrea Petkovic (3a ronda)
  Madison Keys (4a ronda)
  Viktória Azàrenka (Quarts de final)
  Jelena Janković (1a ronda)
  Samantha Stosur (4a ronda)
  Venus Williams (Quarts de final)
  Sabine Lisicki (4a ronda)
  Eugenie Bouchard (4a ronda, retirada per lesió)
  Flavia Pennetta (Campiona)
  Alizé Cornet (1a ronda)
  Irina-Camelia Begu (1a ronda)
  Sloane Stephens (1a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (1a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (2a ronda)
  Anna Karolina Schmiedlova (3a ronda)

Dobles masculins 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (Quarts de final)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (Quarts de final)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (1a ronda)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (Quarts de final)
  Marcel Granollers /  Marc López (3a ronda)
  Jamie Murray /  John Peers (Final)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (3a ronda)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1a ronda)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (1a ronda)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (Campions)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (1a ronda)
  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah (2a ronda)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (3a ronda)
  Feliciano López /  Max Mirnyi (1a ronda)

Dobles femenins 
  Martina Hingis /  Sania Mirza (Campiones)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (renúncia per lesió)
  Timea Babos /  Kristina Mladenovic (3a ronda)
  Casey Dellacqua /  Iaroslava Xvédova (Final)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (Quarts de final)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (3a ronda)
  Andrea Hlavackova /  Lucie Hradecka (3a ronda)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (2a ronda)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (Quarts de final)
  Hsieh Su-wei /  Anastassia Rodiónova (2a ronda)
  Sara Errani /  Flavia Pennetta (Semifinals)
  Al·la Kudriàvtseva /  Anastassia Pavliutxénkova (Quarts de final)
  Michaella Krajicek /  Barbora Strýcová (3a ronda)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (2a ronda)
  Lara Arruabarrena /  Andreja Klepač (Quarts de final)
  Julia Görges /  Klaudia Jans-Ignacik (1a ronda)
  Karin Knapp /  Roberta Vinci (3a ronda)

Dobles mixts 

  Sania Mirza /  Bruno Soares (1a ronda)
  Chan Yung-jan /  Rohan Bopanna (Semifinals)
  Lucie Hradecka /  Marcin Matkowski (1a ronda)
  Martina Hingis /  Leander Paes (Campions)

  Michaella Krajicek /  Jean-Julien Rojer (renúncia)
  Iaroslava Xvédova /  Juan Sebastian Cabal (Quarts de final)
  Raquel Kops-Jones /  Raven Klaasen (2a ronda)
  Julia Görges /  Nenad Zimonjić (2a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial del US Open 

2015
US Open